Николай Владимирович Степанов:
 Степанов, Николай Владимирович (род. 1974) — российский предприниматель, управленец.
 Степанов, Николай Владимирович (в монашестве Тихон; 1963—2010) — архиерей Русской православной церкви; управлявший Архангельской и Холмогорской епархией.